Осипцо́в (Осипцо́ва) — русская фамилия. 

Известные носители:

 Осипцов, Александр Николаевич (1922—2012) — советский военный, полковник медицинской службы.
 Осипцов, Александр Николаевич (род. 1955) — советский и российский учёный-механик. 
 Осипцов, Владимир Нестерович (1950—2008) — украинский предприниматель.

См. также